Equus – genere dell'ordine Perissodactyla, classe Mammalia
 Equus – opera teatrale di Peter Shaffer
 Equus – film diretto da Sidney Lumet
 Equus – autovettura della Hyundai
 Equus – manga dell'autrice est em